Governo Roman può riferirsi a due governi della Romania guidati da Petre Roman:
 Governo Roman I – dal 26 dicembre 1989 al 28 giugno 1990
 Governo Roman II – dal 28 giugno 1990 al 16 ottobre 1991